Seeland poate fi:
Insula Sjælland, Danemarca
Regiunea Sjælland, Danemarca
Regiunea Seeland (Elveția) pe valea râului Aare („Țara celor 3 lacuri”)
Districtul Seeland din cantonul Berna, Elveția
Regiunea admistrativă Seeland (Elveția), cantonul Berna (Verwaltungskreis Seeland)
Asociația municipală Seeland, în landul Saxonia-Anhalt, Germania
Zeeland, provincie în Olanda
Insula artificială Sealand din Marea Britanie